Protothelenella är ett släkte av lavar. Protothelenella ingår i familjen Protothelenellaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protothelenella